Еремичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ерёмичи — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Еремичи — агрогородок в Кореличском районе Гродненской области.

Россия 
 Еремичи — деревня в Ильинском районе Пермского края.